Группу G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Албании, Англии, Андорры, Косова, Словении и Чехии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы G 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

6 мячей

  Фоларин Балоган

4 мяча

  Кэмерон Арчер
  Энтони Гордон

  Адам Карабец

  Даниэл Фила

3 мяча

  Душан Стоинович

  Адам Габриэл

  Вацлав Сейк

2 мяча

  Бернард Каррица
  Эрнест Мучи
  Коул Палмер

  Джейкоб Рэмзи
  Имил Смит-Роу
  Эролинд Красничи

  Давид Флакус-Босиль
  Криштоф Данек
  Павел Шулц

1 мяч

  Армандо Броя
  Армандо Добра
  Анис Мехмети
  Фламур Руци
  Риан Брустер
  Конор Галлахер
  Морган Гиббс-Уайт
  Кертис Джонс
  Кин Льюис-Поттер

  Альберт Росас
  Дион Бериша
  Вальмир Велиу
  Крешник Красничи
  Марк Марлеку
  Леард Садриу
  Арлинд Сейдиу
  Тяш Бегич

  Марк Забуковник
  Давид Зец
  Алёша Матко
  Марк Шпанринг
  Мартин Витик
  Томаш Острак
  Томаш Чванчара
  Михал Шевчик

Автоголы

  Серджио Каляй (в домашнем матче с Чехией)
  Джед Спенс (в домашнем матче со Словенией)

  Икер Альварес (в домашнем матче с Албанией)

  Илир Красничи (в домашнем матче с Англией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023